«Justo González» - conjunto del nombre propio Justo y el apellido González - puede referirse a:

Personajes 
 Justo González García (1937-), historiador, teólogo y escritor cubano.
 Justo González Garrido (1878-1957), escritor, periodista y abogado español.
 Justo Gilberto González Expósito (1942-2012), futbolista español.
 Justo González Serna (1957-), político español (:w:ca:).
 Justo González Lorente (1915-1936), religioso español (:w:de:).